Australia steht für:
 Australien, Staat, als englische Bezeichnung
 Australien (Kontinent), als englische Bezeichnung
 Australia (Film), amerikanisch-australisches Melodram von Baz Luhrmann (2008)
 Australia, Alternativtitel des Films Sehnsucht nach Australien
 Australia (Spiel), Ravensburger Brettspiel (2005)
 Australia II, australische Yacht, gewann den America’s Cup 1983
 (8088) Australia, Asteroid
 Comunidad Australia, Ortschaft im Departamento Beni, Bolivien
 HMAS Australia (1911), Schlachtkreuzer der Indefatigable-Klasse im Ersten Weltkrieg
 HMAS Australia (D84), Schwerer Kreuzer der County-Klasse im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Australasien (Region um Australien, Neuseeland, Neuguinea und Melanesien)
 The Australian (australische Tageszeitung)
 Australien (Begriffsklärung)